Skiron (auch Skeiron) war nach der griechischen Mythologie 

 ein an der Grenze von Megara und Attika hausender Räuber, siehe Skiron
 der Gott des Nordwestwindes, lat. Caurus or Corus, siehe Skiron (Windgott)
 Skironische Felsen, Felsen bei Korinth